Альберт Теббіт () — британський спортсмен, найстарший учасник (52 роки) Олімпійських ігор 1924 р.
 Норман Теббіт (англ. Norman Tebbit; нар. 29 березня 1931(19310329), Пондерс-Енд, Міддлсекс) — британський політик-консерватор.